Le Grand Saut (Der große Sprung), film allemand d’Arnold Fanck sorti en 1927 ;
 Le Grand Saut (The Hudsucker Proxy), film américain de Joel  Coen sorti en 1994 ;
 Le grand saut (The Leap), vingt-quatrième épisode de la saison 4 de How I Met Your Mother diffusé en 2009.